Червоное — название географических объектов.

Белоруссия 
 Червоное — посёлок в Житковичском районе Гомельской области.
 Червоное — озеро в Житковичском районе Гомельской области

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Червоное — село в Нижнегорском районе.
 Червоное — село в Раздольненском районе.
 Червоное — село в Сакском районе.

Украина 
Винницкая область
 Червоное — посёлок в Ильинецком районе.
 Червоное — село в Немировском районе.
 Червоное — до 2016 года название села Грабовцы в Барском районе.

Днепропетровская область
 Червоное — село в Криворожском районе.
 Червоное — село в Криничанском районе.
 Червоное — село в Широковском районе.
 Червоное — до 2016 года название села Межевое в Солонянском районе.

Донецкая область
 Червоное — село в Волновахском районе.
 Червоное — посёлок в Константиновском районе.
 Червоное — село в Мангушском районе.

Житомирская область
 Червоное — посёлок городского типа в Андрушёвском районе.
 Червоное — село в Народичском районе.

Закарпатская область
 Червоное — село в Ужгородском районе.

Запорожская область
 Червоное — село в Акимовском районе.
 Червоное — село в Гуляйпольском районе.

Киевская область
 Червоное — село в Застугнянском сельском совете Васильковского района.
 Червоное — село в Шевченковском сельском совете Васильковского района.
 Червоное — село в Вышгородском районе.
 Червоное — село в Ставищенском районе.
 Червоное — село в Фастовском районе.
 Червоное — село в Яготинском районе.

Кировоградская область
 Червоное — село в Гайворонском районе.
 Червоное — село в Долинском районе.

Львовская область
 Червоное — село в Золочевском районе.

Николаевская область
 Червоное — село в Витовском районе.

Одесская область
 Червоное — село в Березовском районе.
 Червоное — село в Тарутинском районе.

Полтавская область
 Червоное — село в Кобелякском районе.
 Червоное — село в Пирятинском районе.
 Червоное — село в Хорольском районе.
 Червоное — до 2016 года название села Счастливое в Чутовском районе.

Ровненская область
 Червоное — до 2016 года название села Островцы в Дубровицком районе.

Сумская область
 Червоное — село в Белопольском районе.
 Червоное — село в Лебединском районе.
 Червоное — село в Роменском районе.
 Червоное — село в Середино-Будском районе.
 Червоное — до 2016 года название посёлка городского типа Эсмань в Глуховском районе.
 Червоное — до 2016 года название села Старое Село в Сумском районе.

Тернопольская область
 Червоное — село в Бережанском районе.
 Червоное — до 1992 года название села Лядское в Монастырисском районе.

Харьковская область
 Червоное — село в Барвенковском районе.
 Червоное — село в Близнюковском районе.
 Червоное — село в Дергачёвском районе, присоединено к посёлку Солоницевка.
 Червоное — село в Красноградском районе.

Херсонская область
 Червоное (до 2016 г. — Червонопрапорное) — село в Геническом районе.
 Червоное — село в Нововоронцовском районе.

Хмельницкая область
 Червоное — село в Белогорском районе.
 Червоное — село в Полонском районе.
 Червоное — село в Теофипольском районе.

Черкасская область
 Червоное — посёлок в Корсунь-Шевченковском районе.
 Червоное — посёлок в Смелянском районе.
 Червоное — село в Тальновском районе.

Черниговская область
 Червоное — село в Ичнянском районе.
 Червоное — до 2016 года название села Былка в Коропском районе.
 Червоное — до 2016 года название села Жидиничи в Черниговском районе.

См. также 
 Червоное Заречье
 Червоное Знамено
 Червоное Парутино
 Червоное Подолье
 Червоное Озеро
 Червоное Поле
 Червоное казачество
 Червонное золото
 Червонное